Streuer bezeichnet:
 einen Gewürzstreuer bei Tisch und in der Küche;
 ein Streugerät zur Ausbringung von Streugut.

Streuer ist der Familienname folgender Personen:

 Bennie Streuer (* 1984), niederländischer Motorradrennfahrer
 Egbert Streuer (* 1954), niederländischer Motorradrennfahrer
 Jan Streuer (* 1951), niederländischer Fußballspieler